Die Aeromexico Jalisco Open 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Juni 2011 in Guadalajara, Mexiko stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)